

Лоун-Трі — місто, штат Колорадо
 Лоун-Трі — місто, штат Айова